

Carriera
Ha guidato la  ai Campionati europei del 1999.

Note